

Patronyme 

Binot Paulmier de Gonneville (), navigateur français ;
Jean Paulmier de Courtonne (1620-1673), mémorialiste français ;
Madeleine Paulmier (), inventrice de la madeleine ;
Charles-Pierre-Paul Paulmier (1811-1887), avocat et homme politique français ;
Charles-Ernest Paulmier (1848-1907), homme politique français, fils du précédent ;
Georges Paulmier (1882-1965), cycliste français.